

Patronymes 

 H. David Politzer (1949- ), physicien américain, Prix Nobel de physique en 2004.
 Georges Politzer (1903-1942), philosophe, résistant et théoricien marxiste français d'origine juive hongroise, époux de Maï Politzer.
 József Politzer, nom hongrois de Joseph Pulitzer (1847-1911), journaliste américain, né en Hongrie, créateur du Prix Pulitzer.
 Marie Politzer, connue sous le nom de Maï Politzer (1905-1943), née Larcade, militante communiste et résistante française, épouse de Georges Politzer.
 Michel Politzer (1933-), illustrateur, peintre et sculpteur français, fils de Georges et Maï Politzer.

Autre 
 Rue Georges-et-Maï-Politzer, rue de Paris, en l'honneur de Georges et Maï Politzer.

Voir aussi 
 
 

Patronyme juif
Patronyme slave